Osoby o nazwisku Bebel:
 August Bebel − niemiecki polityk socjaldemokratyczny
 Bronisław Bebel − polski siatkarz, olimpijczyk
 Jan Bebel − polski artysta fotografik
 Jolanta Bebel − trener szermierki, olimpijka